Бойдек, Бодек, Бодэк, Бидек, Бодекман и др. — фамилия еврейского происхождения , связанная с ритуальной обработкой мяса, согласно законам кашрута. Означает «проверяющий за соблюдением правил забоя скота», «проверяющий пригодность продуктов, внутренности животных», а также «наблюдающий за соблюдением правил обрезания».

У арабских евреев фамилия Бодек (Бодук, Бодух) происходит от арабского диалектного бодх — боязливый, осторожный.

На Западной Украине Бодек — ласкательно-производное от личного имени Богдан.

Другие фамилии, происходящая от этого ритуального занятия Провизор, Спектор, Шор.

Известные носители 
 Игорь Бодек — актер (Русский драматический театр Литвы)
 Янке Бодек — джазовый барабанщик.
 Моти Бодек - израильский архитектор.

См. также 
 Еврейские фамилии, связанные с мясом